Виктор Анатольевич Шуганов () — советский футболист, защитник, белорусский тренер.

Воспитанник ФШМ Витебск. Играл в чемпионате Белорусской ССР за клубы СКА Минск (1975), «Трактор» Минск (1976), «Двина» Новополоцк (1981), СКБ Витебск (1989). Во второй лиге первенства СССР выступал за «Двину»/«Витязь» Витебск (1975, 1978—1980, 1982—1983, 1986).

Главный тренер СКБ (1993—1995). Тренировал польские клубы низших лиг  Полице (1997),  Дембица (1998),  Колобжег. В 2002 году крайне неудачно тренировал витебский «Локомотив-96» — последнее место в чемпионате Белоруссии.

Примечания 

Футболисты СССР
Тренеры ФК «Витебск»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Локомотив» Витебск
Тренеры ФК «Витебск»